Hockley bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hockley (Texas)
 Hockley (Gloucester County, Virginia)
 Hockley (King and Queen County, Virginia)
 Hockley County, Verwaltungseinheit in Texas
Weiteres:
 Hockley-in-the-Hole, historischer Bezirk im Anne Arundel County, Maryland, gelistet im NRHP

in Kanada:
 Hockley (Ontaria)

in England:
 Hockley (Birmingham), Vorort von Birmingham
 Hockley (Cheshire), Dorf in Cheshire, England
 Hockley (Coventry), Vorort von Coventry
 Hockley (Kent), Dorf in Kent, England
 Hockley (Rochford), Dorf in Rochford, Essex, England
 Hockley (Staffordshire), Dorf in Staffordshire, England
 Hockley (Tendring), Teil von Frating, Essex
Weiteres:
 Hockley Railway Viaduct, in der Nähe von Twyford, Hampshire

Personen:
 Anthony Farrar-Hockley (1924–2006), britischer General
 Dair Farrar-Hockley (* 1946), britischer Generalmajor
 Debbie Hockley (* 1962), neuseeländische Cricketspielerin
 George Washington Hockley (1806–1851), texanischer Revolutionär
 James Hockley (* 1979), englischer Cricketspieler
 Matthew Hockley (* 1982), englischer Fußballspieler
 Wayne Hockley (* 1978), englischer Fußballspieler